

Geografia 
 Moroni – capitale delle isole Comore
 Moroni – cittadina dello Utah, Stati Uniti d'America

Persone 
 Moroni – famiglia originaria del territorio di Bergamo
 Moroni – famiglia originaria del territorio di Milano
 Andrea Moroni – architetto italiano
 Andrea Moroni – calciatore sammarinese
 Anna Moroni – cuoca e personaggio televisivo italiana
 Antonello Moroni – artista italiano
 Attilio Moroni – giurista e teologo italiano
 Chiara Moroni – politica italiana
 Clara Moroni – cantante italiana
 Dado Moroni – pianista e compositore italiano
 Dora Moroni – valletta televisiva e cantante italiana
 Edoardo Moroni – politico italiano
 Ezio Moroni – ex ciclista su strada italiano
 Fabrizio Moroni – attore italiano
 Federica Moroni – calciatrice italiana
 Federico Moroni – calciatore sammarinese
 Gabriele Moroni – arrampicatore italiano
 Gaetano Moroni – erudito e dignitario vaticano
 Gian Marco Moroni – tennista italiano
 Giovanni Moroni – politico italiano
 Giovan Battista Moroni – artista italiano
 Giulia Moroni – cestista italiana
 Giuseppe Moroni – pittore italiano
 Guido Moroni Celsi – illustratore e fumettista italiano
 Luca Moroni – scacchista italiano
 Luigi Oscar Moroni – calciatore italiano
 Maria Moroni – pugile italiana
 Maria Costanza Moroni, detta Mimma – atleta italiana
 Mariano Moroni – artista italiano, architetto e designer
 Mario Moroni – dirigente sportivo italiano
 Matías Moroni – rugbista a 15 argentino
 Primo Moroni – scrittore, libraio e intellettuale italiano
 Rosanna Moroni – politica italiana
 Sergio Moroni – politico italiano
 Vittorio Moroni – regista e sceneggiatore italiano

Religione 
 Moroni – profeta nel mormonismo
 Libro di Moroni – testo sacro del mormonismo

Altro 
 Palazzo Moroni – palazzo di Bergamo in via porta Dipinta